Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 2002. se igrao u Manchesteru u Engleskoj. 
To je bio drugi put da je hokej na travi bio na programu Igara Commonwealtha.

Igrao se usporedno muški i ženski turnir.

Vrijeme održavanja 
Muška natjecanja su se održala od subote 27. srpnja do nedjelje 4. kolovoza 2002. 

Ženska natjecanja su se održala od petka 26. srpnja do subote 3. kolovoza 2002.

Natjecateljska mjesta 
Svi susreti su igrani na stadionu Belle Vue Hockey Centre koji je dijelom športskog kompleksa Belle Vue koji se nalazi u četvrti Belle Vue gradića Gortonu, dijelom Velikog Manchestera.

Ženski turnir

Natjecateljski sustav 
U prvom dijelu, sudionice su se natjecali po jednostrukom ligaškom sustavu u dvjema skupinama od po četiri djevojčadi. 

U drugom dijelu natjecanja se igralo po kup-sustavu. 
4. djevojčadi u skupinama su igrale međusobno za 7. mjesto. 
Prve tri djevojčadi iz skupina su išle u krnju četvrtzavršnicu. Pobjednice u skupinama su je izravno prolazili, dok su druge i treće iz prve skupine igrale unakrižno s trećima i drugima iz druge skupine. 
Pobjednice su išle u poluzavršnicu, a poražene su igrale za 5. mjesto. Poražene u poluzavršnici su se borile za broncu, a pobjednice u završnici za zlato.

Krnja četvrtzavršnica:
1.A - ide izravno dalje
1.B - ide izravno dalje
2.A-3.B 
3.A-2.B 

Poluzavršnica:
pobjednice 2.A-3.B - 1.B
pobjednice 2.B-3.A - 1.A

Sudionici 

Skupina "A"
 Australija
 Škotska
 JAR
 Malezija

Skupina "B"
 Kanada
 Engleska
 Indija
 Novi Zeland

Sastavi djevojčadi

Prvi krug - po skupinama

Skupina "A" 
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

petak, 26. srpnja

subota, 27. srpnja

ponedjeljak, 29. srpnja

Skupina "B" 
Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

petak, 26. srpnja

Sunday 28. srpnja

ponedjeljak, 29. srpnja

Doigravanje 
srijeda, 31. srpnja

četvrtak, 1. kolovoza

subota, 3. kolovoza

Konačni poredak

Vidi još 
Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 2002.

Literatura 
 Fieldhockey Canada 

2002 Ž
2002
Šport u Manchesteru